I'll Never Get Out of This World Alive, lett: Non uscirò mai vivo da questo mondo.

I'll Never Get Out of This World Alive – singolo di Hank Williams del 1952
I'll Never Get Out of This World Alive – album di Steve Earle del 2011
I'll Never Get Out of This World Alive – romanzo di Steve Earle del 2011